Мужская национальная сборная Румынии по волейболу — национальная команда, представляющая Румынию на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Румынской федерацией волейбола (РФВ).

История 
Мужская сборная Румынии трижды играла на волейбольных турнирах Олимпийских игр. В 1964 году команда заняла четвёртое место, в 1972 году — пятое, а ещё спустя 8 лет завоевала бронзовые медали.

Румынская федерация волейбола стала членом ФИВБ в 1947 году и с 1949 по 1982 годы национальная сборная принимала участие в чемпионатах мира по волейболу. С 1956 по 1966 год команда четырежды становилась призёром мировых первенств, по 2 раза выиграв серебряные и бронзовые медали.

16 раз (с 1950 по 1989 год и в 1995 году) сборная Румынии участвовала в чемпионатах Европы. На счету команды 1 золотая, 2 серебряных и 2 бронзовых награды, последняя из которых была завоёвана в 1977 году.

См. также 
 Женская сборная Румынии по волейболу

Примечания

Ссылки 
 страница сборной на сайте ЕКВ
 страница сборной на сайте Румынской федерации волейбола
 профиль сборной Румынии на сайте ФИВБ

Румыния
Волейбол в Румынии
Волейбол